Die Gibraltar Eurobet Division 2016/17 war die 118. Spielzeit der höchsten gibraltarischen Spielklasse der Männer. Titelverteidiger war der Lincoln Red Imps FC, der die Meisterschaft 14-mal in Folge gewinnen konnte. Jede Mannschaft spielte je dreimal gegen jede andere Mannschaft.

Der Meister qualifizierte sich für die erste Qualifikationsrunde der Champions League. Der Pokalsieger trat in der ersten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League an. Alle Spiele wurden im Victoria Stadium als Derby ausgetragen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Neuntplatzierte der Eurobet Division bestritt ein Entscheidungsspiel über den Verbleib in der Spielklasse gegen den Zweitplatzierten der Gibraltar Division 2.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Seite des gibraltarischen Fußballverbandes

Einzelnachweise 

2016
Fußballsaison 2016/17